Data Catalog Interoperability Protocol een internet protocol
De chemische stof 2,6-dichloorindofenol
Defense Critical Infrastructure Program